Золтан Ковач: Ковач, Золтан (род. 1954) — бельгийский и венгерский футбольный тренер.
 Ковач, Золтан (род. 1930) — австрийский и венгерский шахматист.